La Comuna 1, Popular, es la primera de las 16 comunas de la ciudad de Medellín, capital del departamento de Antioquia. Se encuentra ubicada en la zona nororiental. Limita por el oriente con el corregimiento de Santa Elena por el norte con el Barrio Santa Rita; por el sur con la Comuna  Manrique y por el occidente con la Comuna  Santa Cruz. Su distribución urbana se caracteriza por ser una formación espontánea, no planificada.

Historia 

Las comunas Popular  y Santa Cruz, fueron las últimas que se constituyeron en la zona nororiental. Hacia 1950 no se evidenciaba allí ningún tipo de desarrollo, mientras que para la década de los 60, aparecen los primeros asentamientos en los barrios Moscú n.º 1, Granizal, Villa Guadalupe y San Pablo; en estos dos últimos la trama urbana obedece a cierto orden, debido a que su proceso de ubicación fue promovido por los denominados "Urbanizadores piratas" quienes de alguna u otra forma incorporaron el trazado original heredado de los españoles, respetando la retícula entre calles y carreras, manteniendo secciones viales aceptables y además reservando espacio para la plaza central.

En la carta geográfica de 1970, se puede apreciar una anarquía ocupacional del área restante de esta comuna, surgen los barrios Santo Domingo n.º 1, y popular; se acaba de construir el barrio el Granizal y empieza el proceso de ocupación de las áreas periurbanas con los mal llamados asentamientos subnormales tales como: El Compromiso, Aldea Pablo VI, La Esperanza n.º 2 y Carpinelo; incorporados como barrios a la comuna, a partir de 1993.

Esta comuna dejó a un lado el problema del anillo perimetral conformado por los asentamientos subnormales antes mencionados bajo el decreto 997 de 1993, el cual enunciaba la expansión del perímetro urbano.

Geografía 

El área total de la Comuna 1 es de 333.04 hectáreas. La topografía que presenta la comuna es muy abrupta y con altas pendientes; está surcado transversalmente por las quebradas: Cañada Negra, La Herrera, Carevieja y El Zancudo, las cuales se caracterizan por tener cañones muy profundos y con las riveras invadidas casi en su totalidad y con antecedentes de desastres por inundaciones en las temporadas invernales. La clasificación geológica de los suelos muestra un gran porcentaje de terrenos con una baja aptitud para el uso urbano, es decir que son terrenos considerados de alto riesgo.

Demografía 

De acuerdo con las cifras presentadas por el Anuario Estadístico de Medellín de 2005, Popular cuenta con una población de 116,312 habitantes, de los cuales 53,534 son hombres y 62,778 son mujeres. Como puede observarse en el cuadro la gran mayoría de la población está por debajo de los 39 años (73.4%) del cual el mayor porcentaje lo aporta la población adulta joven (42.5%) con rango de edad de 15 a 39 años. Sólo un 4.9% representa a los habitantes mayores de 65 años es decir la población de la tercera edad.

Según las cifras presentadas por la Encuesta Calidad de Vida 2005 el estrato socioeconómico que predomina en la Comuna 1 es el 2 (bajo), el cual corresponde al 75.4 % de las viviendas, seguido por el estrato 1 (bajo-bajo), que corresponde al 24.6%, estas condiciones socioeconómicas caracterizan la totalidad de los barrios de esta comuna.

La Comuna n.º 1, se desarrolla en una extensión de 333.04 hectáreas, con una densidad de 349 habitantes por hectárea siendo una de las más altas del Municipio de Medellín.

Etnografía 

Según las cifras presentadas por el DANE del censo 2005, la composición etnográfica de la comuna es: 

 Mestizos & Blancos (80,4%) 
 Afrocolombianos (11,3%)
 Indígenas (0,3%)

División 

La Comuna 1 Popular la constituyen 12 barrios, los cuales son:

Economía 

La Comuna 1 es enteramente un sector residencial, por lo cual carece de estructura económica plenamente desarrollada, solo se presenta comercio y servicios complementarios a la vivienda, especialmente por los principales corredores viales.

En el sector de influencia del Metrocable, se experimenta una intensa articulación de microempresas y famiempresas articuladas a algunas iniciativas de ciudad que se construyen desde políticas públicas como el Banco de las oportunidades y el proyecto Cultura E, de desarrollo empresarial.

Infraestructura vial y transporte 

La formación espontánea, no planificada de los barrios que conforman la Comuna n.º 1 tiene fiel reflejo en la malla vial desordenada y conflictiva. Se observan entonces calles laberínticas sin una clara continuidad donde las aceras son un fenómeno accidental, casi inexistente, que cuando se posee se convierte en un espacio de transición entre la vía y la vivienda con un carácter más privado que público, caracterizándose por la discontinuidad, por la diversidad de alturas y de materiales, construidas solo por tramos y como producto del empeño particular e individual y no de la acción comunitaria o de entidades municipales.

A nivel comunal existen, en dirección norte-sur, sólo tres ejes viales que atraviesan esta unidad territorial: la carrera 39 o antigua vía a Guarne, la carrera 42B y la carrera 46. Esto es debido, además de la urbanización no planificada, a la cantidad de barreras topográficas, en especial los cauces de quebradas, que interrumpen la continuidad de la mayoría de las carreras; estas vías son sinuosas, con una estrecha sección, con un alto flujo vehicular.

En dirección oriente-occidente posee calles cuya característica general es su alta pendiente (alrededor de 12% al 30%), su estrecha sección vial y en un alto porcentaje sólo poseen flujo peatonal sin una jerarquización, que producen problemas de accesibilidad, abastecimiento y orientación.

Un cambio importante que está afectando positivamente a la comuna n.º 1, es la creación de la línea K (comúnmente llamada metrocable) del Metro de Medellín, el cual se caracteriza por ser un sistema de "cable aéreo", con 90 cabinas tiradas por cable y tres estaciones. Surgió con el propósito de mejorar las condiciones de movilidad de los habitantes e indirectamente se convirtió en un detonante para el desarrollo urbano. Actualmente se están mejorando las vías y creando nuevo espacio público de gran calidad.

Sitios de interés 
 Biblioteca España
 Institución Educativa Federico Carrasquilla
 Biblioteca Popular # 2
 Fe y Alegría Popular # 1
 UVA La Cordialidad Popular # 1
 Institución Educativa Pequeña María
 Fundación Aldea Celeste
 Institución Educativa La Candelaria.
Institución Educativa Antonio Derka Santo Domingo

Referencias

Véase también 
 , , 
 Comunas de Medellín
 Área Metropolitana del Valle de Aburrá

Enlaces externos 

 Web oficial del Municipio de Medellín
 Web Comuna 1 - Plan de Desarrollo Local - Presupuesto Participativo

Popular (Medellín)